Коренное — название населённых пунктов.

Россия 
 Коренное — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Коренное — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Коренное — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Украина 
 Коренное — село в Краснолучском городском совете Луганской области.
 Коренное — село в Двуречанском районе Харьковской области.